Балићи могу бити:
 Балићи (Пријепоље), насељено место у општини Пријепоље, Република Србија
 Балићи (Нови Травник), насељено место у општини Нови Травник, Средњобосански кантон, Федерација БиХ, БиХ